Lokvica est un toponyme qui peut désigner :
Lokvica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Brod Moravice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Llokvicë/Lokvica, une localité du Kosovo située dans la commune (municipalité) de Prizren/Prizren, district de Prizren/Prizren ;
Lokvica, une localité de Slovénie située dans la commune de Miren-Kostanjevica.